Die Abkürzung FHH steht für:

 Freie und Hansestadt Hamburg (in der Regel: die Verwaltungsorgane der Stadt)
 Fachhochschule Hannover, ehemaliger Name der Hochschule Hannover
 Fachhochschule Hof, ehemaliger Name der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hof
 Fritz-Henßler-Haus, ein kommunales Jugend- und Begegnungszentrum in Dortmund
 Feldschlösschen-Hürlimann Holding, von 1996 bis 2000 ein Brauereikonzern, siehe Feldschlösschen Getränke#Geschichte
 Familiäre hypokalzurische Hyperkalzämie, ein erbliches Syndrom mit Hyperkalzämie

Die Nationalsozialisten verwendeten FHH auch als Abkürzung für die Feldherrnhalle, dies insbesondere bei Truppenteilen der Wehrmacht. Siehe
 Panzerbrigade 106 Feldherrnhalle
 Panzerbrigade 110 Feldherrnhalle
 60. Infanterie-Division (mot.) (Wehrmacht)

FHH